Westfal steht in der Geologie für:
 Westfalium, ein Abschnitt des Karbon

Westfal ist der Familienname folgender Personen:
Heinrich Westfal (* in Lübeck; † 1505 ebenda), Lübecker Fastnachtdichter und Ratsherr

Siehe auch:
 Westphal
 Westfall